Pieskeri kan syfta på följande platser:

Finland 

 Pieskeri (ö, lat 60,49, long 21,31), Egentliga Finland, 
 Pieskeri (ö, lat 60,54, long 21,24), Egentliga Finland, 

Robotskapade Finlandförgreningar